Суперкубок Чехії з футболу 2012  — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 липня 2012 року між чемпіоном Чехії Слованом та володарем кубка Чехії Сігма (Оломоуц).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2012
Чехія
2012 у Чехії